Ломна — речка в Шумячском районе Смоленской области, правый приток Немки. Длина 9 километров.

Начинается возле деревни Большая Буда Шумячского района. Течёт на север через деревни Большая Буда и Селюты.

В Ломну впадают только несколько безымянных ручьёв.

Литература 
 
 
 

Бассейн Остра (притока Сожа)
Реки Шумячского района